1984 Голяма награда на Монако е 31-вото за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 5 юни 1984 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако